xD (eXtreme Digital, xD Picture Card) – dawniej popularny typ kart pamięci, stosowany głównie w aparatach Olympus i Fujitsu.
 xD – emotikon w slangu młodzieżowym.